Premios El Galardón, establecidos en 2009 por la la Academia Cristiana de Cronistas de Arte (ACCRA), es una ceremonia de reconocimiento musical al trabajo de los artistas de música cristiana contemporánea, principalmente de lengua española. Inició en 2009 en la República Dominicana, y desde 2019 realizó la edición Internacional en los Estados Unidos, y desde 2022 se hará en Puerto Rico.  Abarca una diversidad de categorías. El premio es una estatuilla que contiene una corona de cinco puntas dentro de un círculo.

Historia 
Premios El Galardón fue creado por el comunicador Danny Ramírez, productor y presentador de televisión por más de 15 años (Programa Cristianizando TV), fundador en el año 2006 de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, (ADOCOC), y en el 2012 de la Academia Cristiana de Cronistas de Arte (ACCRA), siendo esta última la entidad que organiza los premios cada año.

La primera entrega de Premios El Galardón fue en el año 2009, en un programa de televisión «Con Freddy & Punto» del productor de televisión Freddy Beras-Goico por Color Visión, espacio de cobertura nacional en la República Dominicana, repitiéndose en el año 2010 en el mismo espacio de televisión, 2011 y 2012 no se realizaron, retomándose para el año 2013 llevados al Auditorio del Ministerio de Cultura, un lugar más apropiado para la noche de entrega del referido premio. 

En el año 2014, el evento es trasladado a uno de los más prestigiosos escenarios de la capital dominicana y del área del Caribe, el salón La Fiesta del Hotel Jaragua, siendo transmitido de manera diferida por el Canal 9 de Color Visión en el programa Con Jatnna a todo el país. En el año 2015, se efectuaron en el Pabellón de La Fama, y luego se trasladaron donde hoy es su casa, la Sala Máximo Avilés Blonda del prestigioso Palacio de Bellas Artes en Santo Domingo, transmitiéndose por Telesistema del Grupo de Medios Corripio.

Características del premio 
La estatuilla de Premios El Galardón es original y auténtica, representada por una corona apoyada sobre un pedestal. La primera fue diseñada por el artista Garibaldi Asencio, esta fue modelada en madera y confeccionada en arcilla para su primera entrega en el año 2009. En el año 2010 fue hecha en acrílico, y para el 2013 fue forjada en planchas de cobre por el artista del metal José Ignacio Morales. La versión actual fue diseñada por el publicista Moisés Duval y tallada en cera por el artista plástico Gustavo Arias, para luego fabricarlas en aluminio fundido con terminación en pintura polietileno.

Su representación física es de una corona sostenida en un pedestal, fundida en aluminio y pintada. Cada año se hace una producción cargada de emociones donde se involucran más de doscientas personas a la producción directamente y más de dos mil en toda la logística, desde invitados nacionales e internacionales, nominados, patrocinadores, músicos, comunicadores, líderes, pastores y público en general.

Categorías 
En la actualidad, son más de treinta, entre las que se encuentran:

Ediciones 
Inició en 2009 en la República Dominicana. Desde el año 2016, se hicieron esfuerzos para realizar una versión internacional, lo cual llegaría en la edición 2019 llevada a cabo en los Estados Unidos, como parte del evento Expolit con base en Miami.

Para el año 2022, como forma de fomentar el arte y la comunicación en esas localidades, se sumaron los países Puerto Rico, Costa Rica y Canadá como sedes.

Véase también 
 Música cristiana
 Alabanza
 GMA Dove Awards
 Premios Arpa
 Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Cristiano

Notas y referencias 

Premios de música de Estados Unidos
Música cristiana
Premios
Premios de música
Premios de República Dominicana